Parafie pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w Polsce:

Parafie prawosławne:

 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej
 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Sandomierzu
 Parafia Świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu

Parafie greckokatolickie:

 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Lidzbarku Warmińskim
 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Międzyrzeczu

Parafie rzymskokatolickie:

 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Bolesławcu
 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce
 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Knurowie
 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Katowicach
 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu
 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Sahryniu
 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Żyrardowie

Parafia Kościoła Polskokatolickiego w RP:

 Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Dąbrówce 

Cyryla i Metodego